De Football League Cup 1980/81 was de 21ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 8 augustus 1980 en eindigde op 6 april 1981 met de tweede finale (replay) in Villa Park in Birmingham. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1980/81
Finale League Cup 1981
Engels voetbalkampioenschap 1980/81

Bekervoetbal 1980/81
1981